Le mot Hermine peut prendre les sens suivants :

Animal
 Hermine (Mustela erminea) : animal de la famille des mustélidés

 Hermine (papillon) : lépidoptère appartenant à la famille des Notodontidae.

Club sportif
 Hermine de Nantes Atlantique : club professionnel de basket-ball

Héraldique
 Hermine (héraldique) : désigne une fourrure qui se figure comme semé de mouchetures de sable sur un fond d’argent
 Hermine (meuble héraldique) : désigne un animal rare en héraldique contrairement à sa fourrure stylisée qui elle est beaucoup plus courante

Histoire 
 Festival de l'Histoire de France de Sainte-Hermine, festival tenu à Sainte-Hermine, en Vendée
 Ordre de l'Hermine, ordre de chevalerie au  et au  et distinction contemporaine, décernée par l’Institut culturel de Bretagne
 Ordre de l'Hermine, ordre de chevalerie du Royaume d'Aragon créé en 1464 
 Ordre de l'Hermine et de l'Épi, ordre créé en 1381 par Jean IV de Bretagne
 Château de l'Hermine, château bâti, à Vannes (Morbihan), au  par Jean IV de Bretagne, puis reconstruit au  (aussi connu sous le nom dHôtel Lagorce)
 Hermine de Bretagne, symbole national breton, l'Hermine se retrouve partout en Bretagne.

Prénom

Nom de famille
 Muriel Hermine (née en 1963), nageuse synchronisée française

Météorologie
 
 Ouragan Hermine et 2016

 Titres d'œuvre 
 Théâtre 
 L'Hermine, pièce de théâtre de Jean Anouilh

 Cinéma 
 L'Hermine, film de Christian Vincent sorti en 2015

 Chanson, musique 
 La Blanche Hermine (chanson) : chanson de Gilles Servat composée en 1970

 Publication 
 L'Hermine, journal de la Bretagne et de la Vendée, quotidien légitimiste nantais (1834-1850)
 La Blanche Hermine (publication) : revue bimestrielle (voir La Blanche Hermine)
 Revue L'Hermine : publication fondée en 1890

 Culture 
 Ordre de l'Hermine : distinction culturelle.

Toponyme

 Canton de Sainte-Hermine, canton de Vendée
 Lac des Hermines, lac du Massif central
 Saint-Martin-Lars-en-Sainte-Hermine, commune de Vendée
 Sainte-Hermine''', commune de Vendée

 Voir aussi 
 
 La Grande Hermine'', nom de plusieurs navires

Notes et références 

Homonymie de prénom
Homonymie de toponyme